Pulpit Rock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pulpit Rock (Knox County, Maine)
 Pulpit Rock (Washington County, Maine)
 Pulpit Rock (Barnstable County, Massachusetts)
 Pulpit Rock (Franklin County, Massachusetts)

Sonstiges:
 Pulpit Rock (Heard), Klippenfelsen vor der Insel Heard, Heard und McDonald-Inseln, Indischer Ozean